Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1991 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1991. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Sławomir Drabik.

Finał 
 Toruń, 15 sierpnia 1991
 Sędzia: Włodzimierz Kowalski

Bibliografia 
 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IMP 1991

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie